Toponímia:
 Pinilla de los Barruecos, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Pinilla del Campo, municipi de la província de Sòria, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Pinilla de Jadraque, municipi de la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Pinilla de Molina, municipi de la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Pinilla de los Moros, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Pinilla de Toro, municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Pinilla Trasmonte, municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Pinilla del Valle, municipi al nord-est de la Comunitat de Madrid, entre les localitats de Rascafría i Lozoya  
 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, municipi al nord-est de la Comunitat de Madrid
 Biografies:
 Antoni Pinilla Miranda (Badalona, Barcelonès; 1971), futbolista català
 Elsa Pinilla Osuna (Madrid, 1985), actriu i cantant espanyola
 Enrique Pinilla, compositor, director d'orquestra i crític musical peruà
 Jesús Pinilla i Fornell (Navia, 1874—Montpeller, 1942), periodista, polític i advocat
 Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera (Santiago de Chile, 1984), futbolista xilè amb passaport italià que ocupa la posició de davanter 
 Ramiro Pinilla (Bilbao, Biscaia, 1923 - Barakaldo, Biscaia, 2014), escriptor espanyol